Horiometria i horiomètric / horiomètrica són neologismes creats per l'equip d'investigació del Projecte ETLEN, del Seminariu de Filoloxía Asturiana (Seminari de Filologia Asturiana) de la Universitat d'Oviedo (Astúries, Espanya), encapçalat per Ramón d'Andrés Díaz, Fernando Álvarez-Balbuena García, Xosé Miguel Suárez Fernández i Miguel Rodríguez Monteavaro.

Aquests neologismes (del grec ὅριον, horos (frontera, límit) + μέτρον, métron (mesura)), es refereixen al mesurament matemàtic-estadístic d'una frontera lingüística. D’acord amb el susdit projecte, es fan servir a l'atles lingüístic ETLEN (Estudiu de la transición llingüística na zona Eo-Navia, Asturies), publicat l’any 2017.

La frontera lingüística a l'Eo-Navia (Astúries) 
L’atles lingüístic ETLEN (Estudi de la Transició Lingüística a la Zona Eo-Navia, Astúries), publicat l’any 2017, fa un mesurament matemàtic-estadístic de la frontera entre els dominis lingüístics gallec-portuguès i asturlleonès dins d'Astúries, la qual ve sent tradicionalment localitzada en el feix d'isoglosses que recorre de nord a sud la conca del riu Navia (Astúries). Aquest procediment quantitatiu per aprofondir en l'estudi de la frontera lingüística rep el nom d’horiometria.

La zona més occidental d'Astúries, entre els rius Eo i Navia, constitueix la «franja de l'Eo-Navia». Allà es parla un conjunt de varietats dialectals que la dialectologia ha adscrit (per avaluació de trets lingüístics) al domini lingüístic gallec-portuguès. Amb més precisió, s'ha vingut tractant com un gallec de transició a l'asturià, a causa de la presència simultània d'un abundant nombre de trets propis de l'asturlleonès. Els mesuraments horiomètrics de l'atles lingüístic ETLEN confirmen les antigues observacions de la dialectologia tradicional respecte de la franja Eo-Navia.

Les parles de l'Eo-Navia reben diversos noms: «gallec-asturià», «gallec d'Astúries», «eonaviego»; en denominació popular genèrica, a fala (la parla), i amb un clar contingut autodespectiu, «chapurriao».

Classificació horiomètrica 
L'horiometria desenvolupada per l'atles lingüístic ETLEN es basa en la possibilitat de classificar una gran quantitat de trets lingüístics diferencials, adscrivint-los a un espai lingüístic «oriental» (asturlleonès) o «occidental» (gallec-portuguès), descartant els que pertanyen a tots dos dominis per no oferir base contrastiva, i adscrivint a la «zona axial» aquells trets exclusius de el feix d'isoglosses o gallec-asturià (el que passa en limitat nombre de casos). Aquestes operacions taxonòmiques s'estableixen després d'un detallat examen de la distribució geogràfica dels diferents fenòmens i trets lingüístics. És interessant constatar que, en general, no es troben dificultats per a la taxonomització dels trets.

Com a font de les dades dialectals, l'atles lingüístic ETLEN feu servir un qüestionari confeccionat ad hoc per a la investigació, que recull 368 fenòmens lingüístics contrastius dels que s'han obtingut 531 respostes (mapes). La zona enquestada cobreix 40 punts geogràfics (localitats rurals) dels municipis de l'Eo-Navia (gallec-asturià), amb algunes penetracions a la zona limítrofa de l'asturià occidental i de el gallec oriental.

El processament de les tipificacions horiomètriques de l'atles lingüístic ETLEN s'assoliren mitjançant l'aplicació informàtica CartoDial (Cartografia Dialectal), desenvolupada pel Departament d'Informàtica de la Universitat d'Oviedo a Gijón. Aquesta aplicació permet visualitzar en un mapa de la zona la proporció de trets «orientals», «occidentals» i «axials» que correspon a cada punt geogràfic. CartoDial permet també generar mapes dialectogràfics com els d'un atles dialectal clàssic.

(La imatge mostra un dels mapes horiomètrics de l'atles lingüístic ETLEN).

Horiometria i concepte de domini lingüístic 
L'equip l'atles lingüístic ETLEN concep la horiometria com una «dialectometria de frontera dialectal», basada en criteris estrictament glotològics. La horiometria parteix del pressupost epistemològic que el domini (en tant que concepte dialectològic) és de naturalesa glotològica, és a dir, està construït sobre elements purament lingüístics (els trets o isoglosses), i no sobre elements de tipus sociològic o cultural com la consciència dels parlants o la identitat històrica. Això és així des del moment en què el concepte de isoglossa o diferencialitat entre dos trets adscrits a un mateix fenomen, és també de naturalesa glotològica; i també ho són, per tant, el concepte d'acumulació o feix d'isoglosses, així com el d'espai de relativa homogeneïtat delimitat per feixos d'isoglosses, és a dir el domini lingüístic.

En conseqüència, el concepte de domini implica el concepte de frontera entre dominis. No hi ha contradicció entre els conceptes de frontera i continuum. Un continu dialectal mostra discontinuïtats o dominis, entre els quals hi ha límits; un límit dialectal pot ser nítid o (com a la zona Eo-Navia) estar constituït per un estret continuum en forma de feix d'isoglosses. En tot cas, dins d'un contínuum fronterer és possible establir, mitjançant tipificació horiomètrica, proporcions de trets que es poden adscriure a un domini o un altre.

Horiometria i dialectometria 
A més del mesurament horiomètric de la zona Eo-Navia, l'atles lingüístic ETLEN també aborda l'estudi dialectomètric diferencial en la línia de l'Escola Dialectométrica de Salzburg. Per això l'ETLEN utilitza també, per aquesta altra mesura, el programa VDM (Visual DialectoMetry), convenientment adaptat a el projecte per l'equip que dirigeix el Dr. Hans Goebl de la Universitat de Salzburg (Àustria).

Bibliografia 
 Andrés Díaz, Ramón d’ (dir.); Álvarez-Balbuena García, Fernando; Suárez Fernández, Xosé Miguel & Rodríguez Monteavaro, Miguel (2017): Estudiu de la transición llingüística na zona Eo-Navia, Asturies (ETLEN). Atles llingüísticu dialectográficu - horiométricu - dialectométricu, Uviéu : Trabe / Universidá d'Uviéu. Pàgines: 1.088. ISBN 978-84-8053-892-3.
 Andrés Díaz, Ramón de (2019): "Atlas lingüístico ETLEN sobre la frontera entre el gallegoportugués y el asturleonés en Asturias", en Madrygal. Revista de Estudios Gallegos 22, pp. 51-62.
 Andrés Díaz, Ramón de & Fernando Álvarez-Balbuena García (2018): "Projecte ETLEN de mesurament de la frontera entre els dominis asturlleonès i galaicoportuguès", en Germà Colón Domènech & Lluís Gimeno Betí (eds.), Noves tendències en la dialectologia contemporània, Castelló de la Plana : Universitat Jaume I, pp. 205-232.
 Andrés Díaz, Ramón de; Fernando Álvarez-Balbuena García; María Cueto Fernández & Xosé Miguel Suárez Fernández (2012): "Frontières linguistiques et horiométrie. La transition linguistique de l’interfluve Eo-Navia (Asturies) et le projet ETLEN", en Álvarez Pérez, Xosé Afonso; Ernestina Carrilho & Catarina Magro (eds.) (2012), Proceedings of the International Symposium on Limits and Areas in Dialectology (LimiAr). Lisbon, 2011, Lisboa : Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, pp. 1-21. 
 Andrés Díaz, Ramón d’ (2017): "La frontera xeográfica del asturianu pel occidente", en Ramón d'Andrés Díaz (coord.), Los estudios filolóxicos asturianos, güei / Los estudios filológicos asturianos, hoy, Oviedo : Real Instituto de Estudios Asturianos, pp. 49-81.

Asturià
Filologia